Emmerich o Emmerich am Rhein, ciutat a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, regió administrativa de Düsseldorf, districte de Clèveris 
 Lothar Emmerich (Dortmund, 1941 – Hemer, 2003), futbolista i entrenador alemany 
 Max Emmerich (Indianapolis, Indiana, 1879 - 1956), gimnasta i atleta estatunidenc 
 Robert Emmerich (Hanau, 1836 - Baden-Baden, 1891), compositor i director alemany 
 Roland Emmerich (Stuttgart, 1955), director, guionista i productor de cinema alemany que treballa a Hollywood i en anglès
 Anne Catherine Emmerich (Coesfeld, 1774 - Dülmen, 1824), religiosa i mística catòlica.